Catello Amarante può riferirsi a:
Catello Amarante, canottiere italiano nato nel 1979, noto anche come Catello Amarante I;
Catello Amarante, canottiere italiano nato nel 1990, noto anche come Catello Amarante II;